Вычисли́тель — устаревшая с появлением компьютеров профессия — человек, производящий вычисления. Так же переводится слово «компьютер» с английского языка. Также может означать:

Искусство 
 «Вычислитель» — повесть российского писателя-фантаста Александра Громова.
 «Вычислитель» — экранизация повести (Россия, 2014).

См. также 
 Вычислительная машина
 Счётно-решающий прибор